Микадо может означать:
 Микадо (собственно «высокие ворота») — древнейший, теперь уже неупотребительный титул для обозначения светского верховного повелителя Японии, в настоящее время называемого тэнно (император)
 Микадо — американское обозначение паровозного типа 1-4-1
 Микадо — армянский шоколадный торт
 Микадо — комическая опера Артура Салливана
 
 Микадо — игра
 Микадо — сорт томатов
 Микадо — марка вина
Микадо — название бакинского кинотеатра, в бывшем здании которого размещается Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна